Гран-при Германии 1999 года — десятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на трассе Хоккенхаймринг, в Хоккенхайме, Германии. Соревнования состоялись 1 августа 1999 года.

В отсутствие травмированного Михаэля Шумахера его партнер по команде Эдди Ирвайн завоевал вторую победу в Гран-при подряд и стал лидером чемпионата. Заменивший Михаэля Мика Сало на старте вырвался на второе место, вслед за соотечественником Микой Хаккиненом, а после его схода лидировал в гонке. Однако в интересах команды Сало уступил партнеру и занял вторую ступеньку на подиуме. Хайнц-Харальд Френтцен, который на домашнем этапе завоевал высокое второе место в квалификации, неудачно стартовал и уступил нескольким соперникам по ходу гонки, но в итоге стал третьим призёром.

Неудачным этап стал для команды МакЛарен: Мика Хаккинен, лидируя после старта, откатился на четвёртое место из-за проблем на пит-стопе, а затем сошёл из-за взрыва покрышки. Его партнер Дэвид Култхард вынужден был дважды совершить внеплановую остановку в боксах: для ремонта после столкновения с Микой Сало и для 10-секундного штрафа после неправильного обгона Оливье Паниса. В итоге шотландец занял пятое место.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Дэвид Култхард 1:45,270
 Первый подиум в карьере Мики Сало

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме